Praça da Liberdade (Belo Horizonte) - no Brasil
 Praça da Liberdade (São Paulo) - no Brasil
 Praça da Liberdade (Teresina) - no Brasil
 Praça da Liberdade (Porto) - em Portugal

Desambiguação
Desambiguações de praças